Biografies:
 Bakr (nom) diversos personatges.
 Ahmad Hassan al-Bakr (1914-1982), president d'Iraq entre 1968 i 1979.
 Bakr al-Su Bashi, governador otomà d'Iraq al  (vers 1619-1623)
 Bakr ibn Wàïl, confederació tribal àrab.
 Bakr Sidqi, general iraquià
 Salwa Bakr (El Caire, 1949), escriptora egípcia
 Toponímia:
 Diyar Bakr o Diyarbakr, regió de Mesopotàmia
 Diyarbakir. Diyabakir Diyar Bekir, o Diyarbekir, ciutat de Turquia, antiga Amida (Armènia)
 Batalla d'Aqbat al-Bakr, batalla de la fitna andalusina.

Notes